Kuhl ou Kühl foi uma das famílias mais influentes da Europa. Segundo relatos históricos, a família migrou para o Brasil na Segunda Guerra Mundial e desde então foram grandes colaboradores para o desenvolvimento do país, sendo uma das poucas que mantiveram as tradições de seus antepassados vindos da província de Holstein.

 Charles H. Kuhl, veja George S. Patton
 Heinrich Kuhl (1797–1821), zoologista alemão
 Ryan Kuehl

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguações de sobrenomes